Vernazza – comune italiano della Liguria

Persone 
 Angelo Vernazza – pittore italiano
 Ettore Vernazza – notaio e filantropo italiano
 Giuseppe Vernazza – politico e storico italiano
 Livia Vernazza – moglie di Don Giovanni de' Medici.
 Paolo Vernazza – calciatore inglese 
 Santiago Vernazza – calciatore argentino

Altro 
 Vernazza – nobile famiglia genovese
 Palazzo Vernazza – palazzo del XVII secolo a Castri di Lecce